Stroker Ace steht für:

 Stroker Ace, Originaltitel von Der rasende Gockel, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1983
 Stroker Ace (Band), deutsche Rockband